Gonzaga steht für:
 Gonzaga, italienische Fürstenfamilie
 Gonzaga (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gonzaga University, Jesuiten-Hochschule in Spokane, Washington, Vereinigte Staaten

Gonzaga ist der Name folgender Orte:
 Gonzaga (Lombardei), Stadt in Italien
 Gonzaga (Brasilien), Stadt in Brasilien 
 Gonzaga (Cagayan), Gemeinde im Cagayan Valley, Philippinen